

Cinema
 Tess of the D'Urbervilles – film del 1913 diretto da J. Searle Dawley
 Tess of the D'Urbervilles – film del 1924 diretto da Marshall Neilan

Letteratura 
 Tess dei d'Urbervilles (Tess of the d'Urbervilles) – romanzo di Thomas Hardy del 1891

Televisione 
 Tess of the D'Urbervilles – film per la televisione del 1952 diretto da Michael Henderson
 Tess of the D'Urbervilles – miniserie televisiva del 2008 in quattro puntate diretta da David Blair